Фицпатрик () — фамилия (происходит от нормандского сын (фиц) Патрика). Известные носители:
 Фицпатрик, Брэд (род. 1980) — американский программист, создатель «Живого Журнала».
 Фицпатрик, Гарри Мортон (1886—1949) — американский миколог.
 Фицпатрик, Джон (1946—2020) — шотландский футболист.
 Фицпатрик, Лео (род. 1978) — американский актёр.
 Фицпатрик, Мик (1893—1968) — ирландский военный и политический деятель.
 Фицпатрик, Райан (род. 1982) — американский профессиональный игрок в американский футбол.
 Фицпатрик, Том — американский кёрлингист.
 Фицпатрик, Томас (1799—1854) — американский первопроходец.
 Фицпатрик, Томас (1930—2009) — американский пилот.
 Фицпатрик, Шейла (род. 1941) — американский историк, советолог.

См. также